Als Ganker werden bezeichnet:

langbeinige Spinnen und Weberknechte (auch Kanker)
ein unehrenhafter Kämpfer in Online-Rollenspielen, siehe Ganker (Computerspiel)